Lista 470 gmin w departamencie Puy-de-Dôme we Francji.

(CAC) Communauté d’agglomération Clermont Communauté, utworzone w 2000.
(CCHL) Communauté de communes of Haut-Livradois.

Gminy we Francji